Hodderville bezeichnet
 Hodderville (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Hodderville (Neufundland), Ort in Neufundland in Kanada